St. Sampson kan syfta på följande platser:

Guernsey 

 Saint Sampson, Guernsey, parish,

Storbritannien 

 St. Sampson, England, civil parish i Cornwall, England,